Nelson Rapids är en fors i Kanada.   Den ligger i provinsen Manitoba, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Nelson Rapids ligger  meter över havet.

Terrängen runt Nelson Rapids är huvudsakligen platt. Nelson Rapids ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Nelson Rapids. Trakten runt Nelson Rapids är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Omgivningarna runt Nelson Rapids är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Vattendrag i Manitoba

Kontrollbehov inkommande wikilänkar